Джордж Хилл: Хилл, Джордж (род. 1986) — американский баскетболист.
 Хилл, Джордж (1892—1968) — британский разведчик.
  (1907—1992) — американский фигурист выступавщий в парах и как одиночник.
 Хилл, Джордж Рой (1921—2002) — американский кинорежиссёр.
 Хилл, Джордж Уильям (1838—1914) — американский астроном и математик.
 Хилл, Джордж-Френсис (1867—1948) — британский нумизмат.